Richard Hawkins kan syfta på bland andra:
Richard Hawkins (1562-1622), engelsk sjöfarare
Richard Hawkins (död 1633), tidig utgivare av Shakespeare